Doylesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Doylesville (Kentucky)
 Doylesville (Virginia)